Маргрете II (пълно име Маргарете Александрине Торхилдур Ингрид, ; * 16 април 1940, Копенхаген, Дания) е настоящата кралица на Дания от династията Глюксбург, глава на датската държава, върховен главнокомандващ и началник на датските въоръжени сили и глава на датската църква.

Произход и брак 
Кралица Маргрете II е родена на 16 април 1940 г. в двореца Амалиенборг. Родителите ѝ са крал Фредерик IX Датски и кралица Ингрид, която е племенница на принцесата на Швеция. Маргрете II е третата внучка на крал Кристиан X. Едно от имената на кралицата, Торхилдур, е на исландски и съдържа исландската буква „Þ“, тъй като по времето на нейното раждане Исландия е била част от Датското кралство до 1944 г. Кралицата е кръстена на 14 май 1940 г. в църквата Холменс Кирке.

На 10 юни 1967 г. принцеса Маргрете се омъжва за френския дипломат Анри Мари Жан Андре, който получава титлата „Негово кралско височество принц Хенри от Дания“.

Управление 
Тъй като правото на наследство преминава по мъжка линия, а Фредерик IX има само дъщери, има нужда от промяна на закона за наследството (изменен на 27 март 1953 г.), което позволява на Маргрете, принцеса на Дания, да наследи титлата принцеса на короната и впоследствие да се възкачи на трона. На 16 април 1958 г. принцеса Маргрете става член на Държавния съвет и е натоварена с провеждането на заседания на Съвета в отсъствие на Фредерик IX.

Деца 
Кралица Маргрете II и принц Хенрик имат двама синове: престолонаследникът Фредерик Андре Хенрик Кристиан (* 26 май 1968) и принц Йоахим Холгер Валдемар Кристиан (* 7 юни 1969).

Родословие

Източници 

Монарси на Дания
Жени държавни глави
Протестанти
Възпитаници на Кеймбриджкия университет
Възпитаници на Лондонското училище по икономика и политически науки
Носители на ордена на Почетния легион
Носители на орден „Стара планина“
Родени в Копенхаген
Носители на Ордена на Бялата роза
Носители на Ордена на Карлос III